Сескло — греческий топоним. Может означать:

 Сескло (Магнисия) — деревня.
 Сескло — неолитическое поселение.